Санта-Мария-де-лос-Льянос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 42,38 км². Население — 731 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки